Xenochilicola är ett släkte av bin. Xenochilicola ingår i familjen korttungebin. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Korttungebin
Xenochilicola